Die Zweite Division 1909/10 war die erste offizielle Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 19. September 1909 und endete am 8. Mai 1910.

Modus 
Die elf Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenerste stieg in die Erste Division auf.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 History of Soccer

Fußballsaison 1909/10